Natalia, een Belgische zangeres
Natalia (automerk), een Amerikaans automerk
Natalia (Texas), een plaats in Texas
Republiek Natalia, een historisch land in Zuid-Afrika
 een voornaam, zie Nathalie (voornaam)
 Natalia (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam